Peter O’Donnell (1920–2010) – brytyjski pisarz i twórca komiksów (m.in. Modesty Blaise), publikował także jako „Madeleine Brent”
 Peter O’Donnell (ur. 1924) – amerykański przedsiębiorca
 Peter O’Donnell (1939–2008) – australijski żeglarz sportowy, złoty medalista olimpijski